Ignaz Weinhart ist der Name folgender Personen:

* Ignaz Weinhart (Sammler) (1617–1684), österreichischer Sammler
 Ignaz Weinhart (Jesuit) (1705–1787), österreichischer Gelehrter